McGee peut désigner :

Patronyme

Toponyme
McGee, localité du Missouri.
D'Arcy-McGee, circonscription électorale provinciale du Québec.
Rivière McGee, un affluent de la Rivière L'Assomption, sur la rive Nord du fleuve Saint-Laurent, dans le Parc national du Mont-Tremblant et dans Saint-Côme, dans la MRC de Matawinie, dans Lanaudière, au Québec, au Canada.
Le lac McGee, lac de Californie.

Divers
 American McGee's Alice, jeu d'action développé par Rogue Entertainment, édité par Electronic Arts, et du nom du concepteur de jeu vidéo American McGee.
 Me and Bobby McGee, une chanson des années 1960, popularisée par Janis Joplin.